Il singolare del torneo di tennis Paris Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Boris Becker 7-6(5), 6-4, 6-4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Pete Sampras (campione)
 Thomas Muster (secondo turno)
 Boris Becker (finalista)
 Michael Chang (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (secondo turno))
 Jim Courier (semifinale)
 Thomas Enqvist (secondo turno)
 Sergi Bruguera (terzo turno)

 Wayne Ferreira (semifinale)
 Marc Rosset (terzo turno)
 Magnus Larsson (terzo turno)
 Richard Krajicek (quarti di finale)
 Andrij Medvedjev (terzo turno)
 Todd Martin (terzo turno)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 Jan Siemerink (terzo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Paris Open 1995
ATP Tour 1995